La barrière d'Ellesmere est la plus grande barrière de glace de l'Arctique. Elle se situe au nord-est de l'île d'Ellesmere, au Canada.

Barrière de glace au Canada
Parc national Quttinirpaaq